Первая Лига ХФЛ 2016/2017 — 26-й розыгрыш турнира. Загребское «Динамо» не смогло защитить свой чемпионский титул, впервые в своей истории победителем турнира стала «Риека». Сезон начался 15 июля 2016 года и закончился 27 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Составы 

Максимальное количество задействованных футболистов в одной команде -  45 (ФК «Сплит» в сезоне 2016/2017)

Минимальное количество задействованных футболистов в одной команде -  26 (команда-чемпион  ФК «Риека» в сезоне 2016/2017). По 30:  (ФК «Интер» Запрешич в сезоне 2016/2017, ФК «Славен Белупо» в сезоне 2016/2017, ФК «Хайдук» Сплит в сезоне 2016/2017)

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Хорватии на soccerway 

Чемпионат Хорватии по футболу
Хорватия